

Musica
Loverboy – gruppo musicale rock canadese
Loverboy – album di debutto dell'omonimo gruppo
Loverboy – singolo di Mariah Carey
Loverboy – singolo degli You Me at Six
Loverboy – Singolo di Billy Ocean

Cinema
Seduttore a domicilio (Loverboy) – film del 1989 con Patrick Dempsey
Lover Boy – film del 1989 diretto da Geoffrey Wright
Loverboy – film del 2005 di e con Kevin Bacon

Letteratura
Il figlio perfetto (Loverboy) – romanzo di Victoria Redel

Altro
Loverboys – giovane adescatore che attira ragazze minorenni nella prostituzione